General Manuel Belgrano bezeichnet: 

 Manuel Belgrano (1770–1820), argentinischer Militär und Politiker
 General Manuel Belgrano (Formosa), Ort in Argentinien
 Departamento General Manuel Belgrano, Verwaltungseinheit der argentinischen Provinz Misiones
 Ferrocarril General Manuel Belgrano, argentinisches Eisenbahnnetz

siehe auch:
 General Belgrano